Siergiej Aleksandrowicz Kuzniecow, radziecki dyplomata;
 Siergiej Aleksandrowicz Kuzniecow (ur. 1954), radziecki chemik;
 Siergiej Aleksandrowicz Kuzniecow (ur. 1951), radziecki i rosyjski filolog, autor słowników;
 Siergiej Aleksiejewicz Kuzniecow (ur. 1966), radziecki i rosyjski futbolista;
 Siergiej Aleksiejewicz Kuzniecow (1872—1919), generał armii rosyjskiej;
 Siergiej Aleksiejewicz Kuzniecow (1917—1973), Bohater Związku Radzieckiego;
 Siergiej Anatoljewicz Kuzniecow (ur. 1956), aktor teatralny i filmowy, Zasłużony Artysta Rosji (2003);
 Siergiej Antonowicz Kuzniecow (1929—2004), fizjolog, doktor nauk biologicznych, profesor, członek rzeczywisty Akademii Ekologii Republiki Mołdawii i Rumunii;
 Siergiej Borysowicz Kuzniecow (ur. 1964), kompozytor, poeta, założyciel i kierownik artystyczny zespołów «Łaskowyj maj» i «Czerniła dla piatogo kłassa»;
 Siergiej Giennadjewicz Kuzniecow (ur. 1986), rosyjski futbolista;
 Siergiej Iljicz Kuzniecow (1918-2010) radziecki lekkoatleta;
 Siergiej Iwanowicz Kuzniecow (1863—?), rosyjski malarz;
 Siergiej Iwanowicz Kuzniecow (1900—1987), radziecki mikrobiolog, członek korespondent Akademii Nauk ZSRR; 
 Siergiej Iwanowicz Kuzniecow (ur. 1961), Bohater Pracy Socjalistycznej;
 Siergiej Iwanowicz Kuzniecow (ur. 1960), radziecki i rosyjski futbolista;    
 Siergiej Iwanowicz Kuzniecow (ur. 1974), futbolista mołdawski;
 Siergiej Jakowlewicz Kuzniecow, architekt, profesor Moskiewskiego Instytutu Architektury, Zasłużony Architekt Rosji;
 Siergiej Jegorowicz Kuzniecow (1915—1944), Bohater Związku Radzieckiego;
 Siergiej Jurjewicz Kuzniecow (ur. 1966), pisarz, krytyk literacki;
 Siergiej Konstantynowicz Kuzniecow, dyrektor Kujbyszewskiego Teatru Komedii i Muzyki w czasie II wojny światowej, następnie dyrektor Teatru Kirowskiego, dyrektor muzeum Sobór Isaakijewski; 
 Siergiej Nikołajewicz Kuzniecow (1900-1984), radziecki generał major;
 Siergiej Nikołajewicz Kuzniecow (ur. 1945), radziecki i rosyjski lingwista, doktor nauk filologicznych;
 Siergiej Nikołajewicz Kuzniecow (ur. 1969), od 9 września 2013 na czele władz Nowokuzniecka;
 Siergiej Olegowicz Kuzniecow (ur. 1960), rosyjski historyk i znawca sztuk;
 Siergiej Olegowicz Kuzniecow (ur. 1977), rosyjski architekt; 
 Siergiej Siergiejewicz Kuzniecow (ur. 1982), ukraiński futbolista;
 Siergiej Trofimowicz Kuzniecow (1915—1944), Bohater Związku Radzieckiego; 
 Siergiej Wadimowicz Kuzniecow, tekściarz, kompozytor, członek zespołu Fristajł;
 Siergiej Wasiljewicz Kuzniecow (ur. 1950), radziecki futbolista, obrońca i pomocnik;
 Siergiej Wasiljewicz Kuzniecow (ur. 1963), radziecki i rosyjski futbolista, obrońca;
 Siergiej Wiaczesławowicz Kuzniecow (ur. 1979), białoruski futbolista;
 Siergiej Wiktorowicz Kuzniecow (ur. 1963), poeta i muzykant, weteran wojny w Afganistanie.